Антонио Ли Дэвис (; родился 31 октября 1968, Окленд, Калифорния) — бывший американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях тяжёлого форварда и центрового. Андерсон играл за Техасский университет и был задрафтован под 45 номером командой «Индиана Пэйсерс».

Карьера

Ранние годы 
На университетском уровне играл за команду «Майнерс» (1986-1990), где был партнером по команде Тима Хардуэя.

В 1990 году во втором раунде драфта НБА под общим 45-м номером был выбран командой «Индиана Пэйсерс». Однако профессиональную карьеру начал в 1990 году выступления в составе греческого клуба «Панатинаикос», за которую играл в течение 2 сезонов. Впоследствии выступал за «Олимпия Милан».

«Индиана Пэйсерс» 
Карьеру в НБА начал в 1993 выступлениям за клуб, который его задрафтовал - «Индиана Пэйсерс». Защищал цвета команды из Индианы в течение следующих 6 сезонов. В первом сезоне помог команде дойти до финала Восточной конференции, где «Пэйсерс» проиграли «Нью-Йорк Никс» с Патриком Юингом во главе. В следующем сезоне, набирая 7.6 очка и 6.4 подбора за матч, помог команде пробиться в плей-офф. Там в первом раунде она обыграла «Атланту», во втором раунде - «Нью-Йорк», но в финале Восточной конференции проиграла «Орландо Мэджик» с Шакилом О'Нилом.

В сезоне 1997-1998 Дэвис сыграл во всех 82 матчах регулярного сезона, набирая 9.6 очка и 6.8 подбора за игру. Индиана, которую возглавил Ларри Бёрд легко прошла в плей-офф, где сначала обыграла «Кливленд» с Шоном Кемпом, а затем - «Нью-Йорк» с Патриком Юингом. В финале Восточной конференции встретилась с «Чикаго», где лидером был Майкл Джордан. В тяжелой серии из семи матчей победила команда из Чикаго.

В следующем сезоне Майкл Джордан завершил карьеру, поэтому «Индиана» считалась одним из претендентов на выигрыш титула чемпиона НБА. Команда выиграла 33 и проиграла 17 матчей в сезоне, в которых Дэвис набирал 9.4 очка и 7 подборов. В плей-офф «Пэйсерс» обыграли «Милуоки Бакс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», а в финале конференции встретились с «Нью-Йорком», которому и проиграли.

«Торонто Рэпторс» 
С 1999 по 2003 года играл в составе «Торонто Рэпторс», куда был обменен на Джонатана Бендера. В Торонто начал играть в основном составе. В первом сезоне помог команде впервые в ее истории пробиться в плей-офф, где «Рэпторз» проиграли «Нью-Йорку». В сезоне 2000-2001 Дэвис набирал 13.7 очка и 10.1 подбора, что позволило ему быть приглашенным на матч всех звезд НБА. В плей-офф команда вновь встретилась с «Нью-Йорком», но на этот раз выиграла. Во втором раунде «Торонто» встретилась с «Филадельфией», в составе которой были Аллен Айверсон и Дикембе Мутомбо, где уступила в семи матчах.

В сезоне 2001-2002 набирал 14.5 очка, 9.6 подбора и 2 блокшота за игру, чем снова помог команде пробиться в плей-офф. В первом раунде «Торонто» встретилось с «Детройт Пистонc» во главе со звездой Джерри Стейкхаузом и специалистом по подборам Беном Уоллес. В серии победу праздновал «Детройт», несмотря на хорошую игру Дэвиса, который в матчах с принципиальным соперником набирал 17 очков за игру.

В следующем сезоне набирал 13.9 очка и 8.2 подбора за матч, но «Рэпторз» не смог пробиться в плей-офф.

«Чикаго Буллз» 
2003 перешел в «Чикаго Буллз», в составе которой провел следующие 2 сезона своей карьеры. Как ветеран, дополнил молодую команду с такими игроками как Тайсон Чендлер, Эдди Карри и Кирк Хайнрик. В сезоне 2004-2005 набирал 7 очков и 5.9 подбора, чем помог команде выйти в плей-офф. Там она вылетела в первом раунде, уступив «Вашингтону», лидерами которого были Гилберт Аринас, Антуан Джеймисон и Ларри Хьюз.

«Нью-Йорк Никс» 
Следующей командой в карьере игрока была «Нью-Йорк Никс», куда он был обменян вместе с Карри на Майкла Свитни, Тима Томаса и Джермейна Джексона.

Возвращение к «Торонто Рэпторс» 
Последним клубом в карьере игрока стал «Торонто Рэпторс», в состав которого он вернулся в феврале 2006 года в обмен на Джейлена Роуза, драфт-пик первого раунда и финансовую компенсацию. Сыграл за команду из Торонто остаток сезона.

Ссылки 
Профиль на fibaeurope.com
Профиль на legabasket.it 

Центровые
Тяжёлые форварды
Баскетболисты США
Игроки «УТЭП Майнерс» (баскетбол)
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки сборной США по баскетболу
Президенты Ассоциации игроков НБА